Argenton - localidade francesa
Rio Argenton - curso d'água francês
Anésio Argenton - ciclista brasileiro

Desambiguação